Cine Art-Palácio (Recife), uma sala de cinema de Recife, Pernambuco
 Cine Tijuca-Palace, uma antiga sala de cinema da cidade do Rio de Janeiro
 Cine Art-Palácio (São Paulo), uma sala de cinema da cidade de São Paulo

Desambiguação